McClatchy steht für:

 J. D. McClatchy (1945–2018), US-amerikanischer Schriftsteller, Literaturkritiker, Hochschullehrer und Herausgeber der Yale Review
 The McClatchy Company, US-amerikanischer Medienkonzern

Siehe auch:
 McClatchey